Олекса́ндр Микола́йович Лісо́вський ( — ) — солдат Національної Гвардії України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1994 року в селі Музичі Києво-Святошинського району. Навчався в Музичанській ЗОШ до 2010-го, 2013 року закінчив Київський професійний електромеханічний ліцей, здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів та токаря. Протягом 2013—2015 років працював в магазині «Фокстрот».

Призваний на військову службу 22 травня 2016 року, служив в запорізькій частині НГУ.

Загинув 29 жовтня 2017 року уночі під час зміни чергування поблизу Марпіуполя — випадково застрелив співслужбовець через необережне поводження зі зброєю (перезаряджав її).

Похований в селі Музичі Київської області.

Без Олександра лишились мати та сестра.

Вшанування 
 Присвоєно звання «Герой-захисник Вітчизни» Києво-Святошинського району (згідно рішення Києво-Святошинської районної ради, 7.11.2017).

Джерела 
 Герої-захисники 
 Військовослужбовець із Запоріжжя випадково застрелив товариша по службі в зоні АТО біля Маріуполя 

Уродженці Києво-Святошинського району
Померли в Донецькій області
Поховані в Києво-Святошинському районі